ARHGEF33 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 844 амінокислот, а молекулярна маса — 94 633.

Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, метилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки